Whitehouse (Ohio)
Whitehouse (Texas)

Desambiguações de topônimos